Ясное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясное — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Ясное — село в подчинении горадминистрации Актобе, упразднено в 2010-е годы.

Россия 
 Ясное — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1971 г.
 Ясное — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.
 Ясное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Ясное — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Ясное — село в составе города Артем Приморского края.
 Ясное — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Ясное — село в Тымовском районе Сахалинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ясное — посёлок в Джанкойском районе.
 Ясное — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Ясное — посёлок в Черневецком районе Винницкой области.
 Ясное — село в Любомльском районе Волынской области.
 Ясное — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Ясное — посёлок в составе города Докучаевск Донецкой области.
 Ясное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Ясное — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Ясное — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.
 Ясное — село в Карловском районе Полтавской области.
 Ясное — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Ясное — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Ясное — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Ясное — с 1966 по 1994 г. название посёлка городского типа Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области.

См. также 
 Ясное Поле 
 Ясное Солнце
 Ясное Утро
 Ясный